Ко́зуб — українське прізвище. Походить від слова козуб — назви різновиду кошика.

Відомі носії 

 Козуб Геннадій Анатолійович (* 1969) — арт-менеджер, видавець, колекціонер.
 Козуб Дмитро Ігорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козуб Іван Гнатович — червоний козак, в'язень ГУЛАГу.
 Козуб Ігор Романович (* 1969) — радянський та український футболіст, нападник.
 Козуб Людмила Миколаївна (1933—1998) — українська актриса театру і озвучування.
 Козуб Олександр Андрійович — народний депутат України 5-7 скликань.
 Козуб Сергій Вікторович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Козуб Сергій Гнатович — літературознавець, в'язень ГУЛАГу.
 Козуб Ярослав Віталійович — старшина Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Примітки